Новачани могу бити:

 Новачани (Велес), насеље у општини Велес, Северне Македонија
 Новачани (Кошице-околина), насеље у округу Кошице-околина, Кошички крај, Словачка Република